Gavina puede hacer referencia a:

Personas 
Cesare Gavina (1881–1969), abogado y político italiano;
Dino Gavina (1922–2007), empresario italiano.
Gavina (1964-), cocinera española.

Lugares 
Isla Gavina, islote en Campos, España.

Taxones 
Adelpha gavina, insecto.
Satyrus gavina, insecto.
Limenitis gavina, insecto.